Die Vögel ist der Titel

 einer antiken Komödie, siehe Die Vögel (Aristophanes)
 einer Bearbeitung von Aristophanes’ Komödie, siehe Die Vögel (Goethe)
 einer weiteren Bearbeitung, siehe Die Vögel (Karl Kraus)
 einer Kurzgeschichte von Daphne du Maurier, siehe Die Vögel (Du Maurier)
 eines Horrorfilms von Alfred Hitchcock aus dem Jahr 1963, siehe Die Vögel (Film)
 eines Horrorfilms aus dem Jahr 2007, siehe Die Vögel – Attack From Above
 einer allegorischen Erzählung von Avicenna (11. Jahrhundert)
 eines expressionistischen Gedichts, siehe Die Vögel (Heym)
 einer Oper von Walter Braunfels, siehe Die Vögel (Oper)
 eines Romans von Tarjei Vesaas, siehe Die Vögel (Vesaas)
 eines Elektro-Duos, siehe Die Vögel (Band)

Siehe auch:
 Vögel (Begriffsklärung)
 Vogel